Furcas – pięćdziesiąty duch Goecji
 Furcas - postać w grze Dungeons & Dragons
 Furcas – zespół muzyczny